De negentiende etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een vlakke rit en werd verreden op 7 september 2012 over een afstand van 169 km van Peñafiel naar La Lastrilla.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers
 Jesús Rosendo (Andalucía); is niet meer gestart.

19
Sport in Castilië en León